Эдирне () — город на северо-западе Турции.

Также может означать:

 Эдирне (ил) — провинция Турции с центром в городе Эдирне.
 Эдирне (эялет) — провинция Османской империи (1826—1864).
 Эдирне (вилайет) — провинция Османской империи (1867—1922).
 Эдирне (санджак) — санджак (район) в составе эялета и вилайета.